Alfred Schreuder – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Dick Schreuder – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Hinkelien Schreuder – nuotatrice olandese